Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 1. Wahlperiode (1950–1954).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl am 19. Oktober 1950 stimmten nach offiziellen Angaben 99,72 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front (bei einer Wahlbeteiligung von 99,7 %).

Präsidium 
 Präsident der Volkskammer Johannes Dieckmann (LDPD)
 Vizepräsidenten der Volkskammer Hermann Matern (SED) Gerald Götting (CDU) Ernst Goldenbaum (DBD) Vincenz Müller (NDPD) bis 1952 Heinrich Homann (NDPD) ab 17. Dezember 1952
 Beisitzer Friedrich Ebert (SED) Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD) Erich Geske (SDA) bis 1953 Grete Groh-Kummerlöw (FDGB)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SED Hermann Matern
 Fraktion der DBD Berthold Rose
 Fraktion der CDU August Bach bis 1952 Max Sefrin ab 1952
 Fraktion der LDPD Ralph Liebler bis 1953
 Fraktion der NDPD Vincenz Müller bis 1952 Heinrich Homann ab 1952
 Fraktion des FDGB Herbert Warnke bis 1953 Rudolf Kirchner ab 1953
 Fraktion des DFD Erna Schäfer bis 1953
 Fraktion der FDJ Heinz Keßler
 Fraktion des Kulturbundes Erich Wendt
 Fraktion der VVN Ottomar Geschke
 Fraktion der SDA Erich Geske
 Fraktion der VdgB Friedrich Wehmer

Abgeordnete 
Hinweis: Ein Handbuch oder Verzeichnis in Buchform zu den Abgeordneten der 1. Wahlperiode der Volkskammer liegt bisher nicht vor. Anhand der ausgewerteten Quellen konnte mittlerweile jedoch ein prozentual hoher Anteil an Vollständigkeit erreicht werden. Dennoch können noch Abgeordnete fehlen. Insbesondere der Tabellenabschnitt Anmerkungen ist als Quelle kritisch zu betrachten. Lediglich die eingetragenen Sterbedaten können als gesichert angesehen werden. Den Angaben zum Ausscheiden aus dem Parlament liegen als Quelle größtenteils die Sitzungsprotokolle zugrunde. Diese stellen die offizielle Lesart dar. Die realen Gründe des Ausscheidens (Verhaftung, Parteiausschluss usw.) werden in den Protokollen nur selten erwähnt. Auch zeitlich können Diskrepanzen auftreten. Da die Volkskammer längere Sitzungspausen hatte, lag zwischen dem Grund und der Mitteilung des Mandatsverlustes nicht selten eine gewisse Zeitspanne. Lediglich die Daten für Mandatsnachrücker können als gesichert angesehen werden, wobei nicht ausgeschlossen ist, das diese Abgeordneten schon vor der offiziellen Mandatsanerkennung in Volkskammerausschüssen außerhalb der Volkskammersitzungen tätig geworden sind.

Anmerkungen

Literatur 
 Martin Broszat, Gerhard Braas, Hermann Weber: SBZ-Handbuch. 1993, ISBN 3-486-55262-7.
 Andreas Herbst (Hrsg.), Winfried Ranke, Jürgen Winkler: So funktionierte die DDR. Band 3: Lexikon der Funktionäre (= rororo-Handbuch, Band 6350). Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, ISBN 3-499-16350-0.
 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): Handbuch der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik. Kongress Verlag, Berlin 1957.
 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): Sitzungsprotokolle 1.–15. Sitzung 1950/51. Band 2, Reprint
 Michael Richter: Die Ost-CDU 1948–1952. Zwischen Widerstand und Gleichschaltung. 2. Auflage, Droste, Düsseldorf 1991, ISBN 3-7700-0917-7.
 Rita Pawlowski: Unsere Frauen stehen ihren Mann. Frauen in der Volkskammer der DDR 1950–1989. Ein biographisches Handbuch. trafo, Berlin 2008, ISBN 978-3-89626-652-1

Liste (Mitglieder der Volkskammer)